Dielsdorf (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich.
Dielsdorf (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is.